Seixos (Guàrdia de Noguera), partida rural del municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Camí dels Seixos (Guàrdia de Noguera), camí del municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Els Seixos (Abella de la Conca), indret i partida del municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà) 
 Paratges i camps de conreu:
 Los Seixos (Salàs de Pallars), paratge del municipi de Salàs de Pallars (Pallars Jussà)
 Los Seixos (Sant Martí de Canals), paratge del poble de Sant Martí de Canals (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Los Seixos (Talarn), paratge del municipi de Talarn (Pallars Jussà)
 Los Seixos (Torallola), paratge del poble de Torallola (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Los Seixos (Vilamolat de Mur), paratge del poble de Vilamolat de Mur (Castell de Mur, Pallars Jussà)